Wisbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wisbeck (1487–1518), Erbkämmerer und Hauptmann des Erzstiftes Salzburg
 Jörg Wisbeck (1913–2002), deutscher Zeichner, Illustrator, Pressezeichner und Karikaturist
 Manuela Wisbeck (* 1983), deutsche Schauspielerin